Ardrossan en Australie ;
 Ardrossan au Canada ;
 Ardrossan en Écosse.